

Математика 
 Ко́ники — общее название конических сечений.

Растения 
 Чернобыльник, вид полыни Artemisia vulgaris — имеет народные названия коники и др. (быльник м., быль ж., былье ср., быльняк, будыльник)

Конструкции 
 Коники (конструкция) — П- или Г- образная конструкция для перевозки леса-кругляка и других крупногабаритных длинномерных материалов на большегрузных автомобилях.

Другое 
 Выкидывать коники, строить коники (идиоматическое выражение) — взбрыкивать, вести себя резко, непредсказуемо, капризничать.

См. также 
 Коник

Примечания